Vermouth (ベルモット, Berumotto) est un personnage féminin du manga et anime Détective Conan aussi connu sous les pseudonymes Sharon Vineyard (シャロン・ヴィンヤード Sharon Binyaado) et Chris Vineyard (クリス・ヴィンヤード Kurisu Binyaado), c'est un membre haut placé de l'organisation des hommes en noir.

De son vrai nom Chris Vineyard, Vermouth est une actrice américaine. Sa mère, Sharon Vineyard, était une grande amie de Yukiko Fujimine, mère de Shinichi Kudo. Chris apparaît pour la première fois dans le tome 24, lors de la mission de Pisco, elle remarquera d'ailleurs Conan et Ai Haibara, connaissant le visage d'enfant de Shinichi (du fait de son amitié avec sa mère) et de Sherry, elle décide d'en savoir plus. Elle est experte en déguisement et il semblerait qu'elle ne fasse qu'un avec le personnage de sa mère. En 20 ans, Chris n'a pas vieilli, selon les dires de Jodie Starling, elle cherche d'ailleurs à le cacher (ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas communiqué a l'organisation le fait que Shinichi et Sherry sont toujours en vie mais sous une apparence d'enfant). Il semblerait également qu'elle se soit déguisée en tueur en série quand Shinichi passait à New York (épisodes 286 à 288). Elle adopte le nom de « Vermouth » à son entrée dans l'Organisation, elle est très cruelle, presque autant que Gin mais elle semble plus humaine comme en témoigne sa protection envers Conan.

Lors de la soirée Halloween donnée sur un bateau fantôme, Conan tente d'approcher Vermouth, chacun démasquera l'autre mais Vermouth parviendra à s'échapper. Toujours en cavale, elle participera à la tentative d'assassinat du politicien Domon. De plus, elle est la favorite du Boss de l'organisation ce qui fait de Vermouth l'une des personnes les plus dangereuses de l'organisation. Malgré son air hautain, Vermouth reconnaît le talent de déduction de Shinichi, qu'elle appelle Silver Bullet (« Balle d'argent »), elle pense qu'il est celui qui pourra détruire l'Organisation. Elle connaît la véritable identité de Conan et de Ai mais ne l'a dit à personne et semble éprouver de l'affection pour le jeune détective ; de plus, elle a renoncé à pourchasser Ai (Épisode 345), toutefois elle ne tiendra pas sa promesse et cherchera à nouveau à la tuer dans le tome 78. On apprend dans l'épisode 783 qu'en réalité elle est très intimement liée au boss, et que seul Bourbon est au courant, ce qui lui permet de lui demander des services sous la forme de chantage.

Contexte 
L'histoire de Vermouth est très mystérieuse et peu d’éléments de sa vie sont connus et l'on ne sait rien sur sa famille. Elle est un des plus redoutables agents de l'organisation pour qui elle travaille depuis une longue période, 20 ans au minimum mais l'on ne sait pas depuis combien d'année vermouth travaille pour les hommes en noir, cependant il est clair qu'elle a mené une vie sous plusieurs apparences et identités, plus précisément deux. Elle adopta un temps une identité fictive sous le nom de Sharon Vinyard et travailla dans le milieu du cinéma sous lequel elle fut renommé et rencontra Yukiko Kudo, la mère de Shinichi, et devint sa meilleure amie. Elle simula ensuite une grossesse et prétendit accoucher d'une fille du nom de Chris, après avoir simulé la mort de son alias Sharon, elle fit une première apparition publique sous sa nouvelle identité fictive : Chris Vinyard, elle-même actrice. 

Vermouth fit sa première apparition dans le tome 24 lors d'une confrontation entre Sherry et des membres de l'organisation, peu de temps après qu'Ai Haibara ait trahi l'organisation, sa mission est de la trouver et de la tuer et c'est dans ce but qu'elle prendra l'apparence du docteur Tomoaki Araide. Mais malgré le fait qu'elle découvrira que Sherry a rajeuni et vit désormais sous l'apparence d'une enfant, elle ne réussira pas à la tuer à cause de Conan edogawa qui réussira à déjouer ses plans ainsi que du FBI qui cherchera à la capturer.

Vermouth semble avoir un intérêt personnel envers Conan et le surnomme constamment Silver Bullet et pense qu'il est le seul capable de détruire l'organisation, elle semble connaître les effets rajeunissant de l'APTX 4869 et sait que Shinichi Kudo et Sherry ont rajeuni et vivent avec une apparence d'enfant, cependant elle ne révèle pas cette information capitale au reste de l'Organisation (elle dit à Gin qu'elle ne connaît pas Shinichi Kudo) pour une raison qui reste encore indéterminée.

Personnalité 
Vermouth a une personnalité mystérieuse et elle est une femme qui cultive le secret, d'ailleurs sa devise est . Malgré sa cruauté, elle peut tuer avec le sourire et elle décima la famille de Jodie Starling car son père l'espionnait pour le compte du FBI, elle semble plus humaine que les autres agents, elle sait que Conan est Shinichi et que Haibara est Sherry, pourtant cette découverte est pour elle un secret qu'elle ne communique pas au reste de l'organisation pour une raison inconnue. Elle mène ses missions dans le plus grand secret et n'en informe pas ses coéquipiers, mais elle a l'approbation du Boss qui semble apprécier Vermouth, elle est décrite comme étant la favorite de celui-ci, son échec lors de sa mission pour tuer Sherry fut sans conséquences du fait de sa position particulière auprès du Boss alors que Pisco fut exécuté après une erreur malgré son appartenance de longue date auprès de l'organisation. Elle semble avoir une relation intime avec Gin en témoigne sa proposition dans le tome 29 avant qu'elle commence sa mission pour traquer Sherry. 

Il est fréquemment indiqué au cours de l'histoire que Vermouth n'approuve pas les plans de l'Organisation et qu'elle souhaiterait la quitter (elle désire sa destruction) mais ne le fait pas par peur des répercussions (la seule option pour quitter l'organisation est la mort), elle espère que Conan sera le Silver Bullet (balle d'argent) qui détruira les Hommes en noir. Elle a également de l'affection pour des personnes qui ont une place particulière dans son cœur comme Conan - le fils de sa meilleure amie qu'elle surnomme Cool guy -et Ran (qui sauva sa vie lors de son passage à New York alors qu'elle était sous un déguisement , un an avant l'intrigue principale, elle la surnomme Angel), ainsi elle cherche à les protéger dès qu'ils sont en danger à cause de l'Organisation hormis Ai haibara qu'elle semble haïr (ainsi que les défunts parents de celle-ci) et qu'elle tente de tuer à plusieurs reprises.

Compétences

Déguisement 
Vermouth est capable d'imiter à la perfection le comportement, la voix de n'importe quelle personne et cela même après l'avoir observé pendant une courte période, elle peut prendre l'apparence d'une personne grâce à un déguisement et un masque qui reproduit ses traits du visage. Ce talent s'explique par le fait qu'elle a étudié l'art du déguisement avec Toichi Kuroba, le père de Kid l'insaisissable, ses capacités dans ce domaine sont montrées pour la première fois dans le tome 29, lorsqu'elle se déguise en serveur, ainsi ce talent fait d'elle un agent redoutable.

Liste de déguisement utilisé par Vermouth  
Vermouth utilisera de nombreux déguisement au cours de ses missions (attention, cette liste contient des éléments très importants de l'intrigue).
 Sharon Vineyard, pour cacher l'absence de vieillissement.
 Chris Vineyard, pour la même raison, prétendant ainsi être sa fille.
 Radish Redwood, officier de police de New York.
 Tueur en série à New York, pour attirer et tuer Shuichi Akai.
 Tomoaki Araide, pour approcher et capturer Ai Haibara.
 Serveur d'un bar, pour communiquer avec Gin et Vodka.
 Jodie Starling, pour déjouer son piège et éviter sa capture.
 Kiriko Busujima, le chef d'un gang, afin de l'accuser d'un meurtre d'un politicien.
 Scar Akai, dans le Mystery Train, afin de donner du temps à Bourbon pour qu'il capture Sherry.
 Une femme enceinte: Motoe Benzaki, afin de s'approcher de Jodie et de l'espionner pour le compte de Bourbon.

Espionnage 
Vermouth est une spécialiste dans le domaine de l'espionnage et de l'infiltration, elle est rapide et efficace dans ses missions et acquiert rapidement des informations sur l'ennemi. Son talent pour le déguisement lui permet d'infiltrer et de se rapprocher de ses cibles qui lui communiqueront des informations capitales car elle prend l'apparence de ses proches. 

Ainsi, et sans l'aide de l'Organisation, elle réussit à infiltrer le département de la police de Tokyo et ainsi elle put voler les comptes-rendus des affaires sur lesquelles a travaillé Kogoro Mouri, et elle les remettra à leurs places malgré la surveillance accrue due au vol.
Elle espionna le FBI qui, à la suite du vol des dossiers concernant Kogoro Mouri, le surveilla et prit ainsi son adresse et ses coordonnées (ce qui fut le véritable but de Vermouth en volant les dossiers), ce qui permit à Vermouth de savoir où il se trouve et de prendre l'apparence d'un de ses proches pour mieux l'épier, en l'occurrence le Docteur Araide.

Elle montra également une grande capacité à manier les armes, ainsi elle put tirer sur des bidons d'essence en regardant simplement dans le rétroviseur d'une voiture, qu'elle conduisait par ailleurs.

Non-vieillissement 
Pour une raison inconnue, Vermouth ne semble pas vieillir et ne subit pas les effets du temps, ainsi son apparence physique n'a absolument pas changé depuis qu'elle a tué les parents de Jodie Starling (qui l'interroge à ce sujet lors d'une confrontation), 20 ans avant le commencement de l'intrigue et elle a l'apparence d'une jeune femme. Elle ne porte pas de masque comme le prouve la blessure sur son visage occasionnée par un tir de Shuichi Akai qui a frôlé sa peau. On ne sait pas à quel moment Vermouth a arrêté de vieillir. Le fait que Vermouth cache au reste de l'organisation que l'Apotoxine 4869 a eu des effets rajeunissants sur Shinichi Kudo et Sherry a sans doute un lien avec le fait qu'elle ne vieillit pas. Ainsi si l'Organisation découvrait que ceux-ci ont rajeuni à la suite de l'absorption de cette drogue, cela serait compromettant pour Vermouth. Elle cherche donc à cacher - même à ses alliés - sa jeunesse peu naturelle.

Arc Vermouth (Tome 24-42) 

Attention, de nombreux éléments de l'arc Vermouth sont révélés ci-dessous, donc si vous n'avez pas lu les tomes concernés ne lisez pas ce qui suit.

Histoire Familiale 
Dans le but de camoufler le fait que Sharon Vineyard et Chris Vineyard sont une seule et même personne, Vermouth inventa une histoire et un contexte pour la vie de ces deux personnages afin de donner l'impression que ce sont bel et bien deux personnes distinctes. Quand il fut révélé que Sharon et Chris ne font qu'un, au moins une partie de l'histoire de la famille Vineyard s'est révélée être un mensonge. Cependant il est difficile de savoir si tout le reste est basé sur de vrai événement ou s'il s'agit d'une totale invention, car Vermouth semble avoir beaucoup de choses à cacher sur sa véritable histoire familiale. Les informations ci-dessous concernent donc l'histoire de la famille Vineyard et les deux personnages qu'a joués Vermouth : Sharon et Chris Vineyard. 

Peu d'informations sont connues à propos des grands-parents de Chris, qui sont donc les parents de Sharon. Ils n'étaient pas des acteurs car le professeur Agasa précise que Chris fait partie de la seconde génération d'acteur de la famille Vineyard. Selon l'histoire de Sharon, ses parents sont morts dans un incendie le jour même où elle commença sa carrière d'actrice.

Jusqu'ici, l'âge de Sharon n'a jamais été précisé et l'on ne sait rien sur sa vie avant qu'elle ne commence sa carrière d'actrice. Ses fans ne savent pratiquement rien sur sa vie privée. Même lorsqu'elle devint une actrice célèbre, sa vie fut entourée de mystères. Sharon dit que son chemin pour atteindre la célébrité fut très difficile et ponctué de malheurs, ce qui l'amena à douter de l'existence de Dieu. Elle déclare d'ailleurs :  Sa renommée fut internationale et elle fut surtout connue pour son rôle dans la pièce de Broadway intitulée "Golden Apple", Sharon rencontra Yukiko Kudo, la mère de Shinichi, 20 ans avant l'intrigue principale lorsqu'elle apprit avec celle-ci l'art du déguisement auprès de Toichi Kuroba, le père de Kid l'insaisissable. Sharon devint ainsi la meilleure amie de Yukiko et elles restèrent en contact. Sharon offrit des tickets à Yukiko, Shinichi et Ran pour assister à une représentation de la pièce "Golden Apple". C'est ainsi qu'elle fait leurs connaissances. Mais elle mourut un an plus tard (c'est-à-dire lors du commencement de l'intrigue principale). Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

Chris Vineyard devint elle aussi une actrice célèbre en grande partie grâce à la notoriété de sa mère Sharon. Elle fit des films et donna des interviews à des journalistes mais elle ne fit jamais d’apparition publique. Elle fit sa première apparition au public le jour des funérailles de Sharon. Un journaliste lui demandant dans quelle école elle fit ses études, si elle s'entendait bien avec sa mère, il l'interrogea également sur l'identité de son père et à propos des rumeurs selon lesquels sont amoureux allait apparaître pour les funérailles. Chris fit sensation auprès de la presse en ne répondant à aucune de ces questions et en se contentant de dire "A secret makes a woman, woman", entretenant ainsi l'aura de mystère entourant la famille Vineyard.

Sharon Vineyard et Chris ne semblent pas bien s'entendre, Sharon ne considère pas sa Chris comme étant sa fille. Pour expliquer cette mauvaise entente Sharon raconte à Yukiko qu'alors qu'elle se recueillait auprès de la tombe de son défunt mari, sa fille Chris s'est déguisée sous les traits de son père alla sous cette allure à la rencontre de sa mère. Sharon précise qu'elle a enseigné à Chris l'art du déguisement, elle dit également à Yukiko - un an avant sa mort - que cela fait dix années qu'elle n'a pas vu sa fille mais qu'elle sait qu'elle est entourée de mauvaises fréquentations.

Indices sur le déguisement de Vermouth 

Au cours de sa mission pour trouver Sherry, Vermouth se déguisera sous l'apparence du Docteur Araide afin d'infiltrer l'environnement de Conan qui est un proche de celui-ci. Au cours de l'arc vermouth, de nombreux éléments donnent l'impression que Jodie Starling pourrait être Vermouth déguisée avant que sa véritable identité ne soit révélée dans le tome 42. Voici les indices prouvant que Vermouth était le Tomoaki Araide et non Jodie Starling.

 Vermouth vola les rapports concernant les affaires résolues par Kogoro Mouri, mais elle ne vola aucun rapport concernant une affaire élucidée par Kogoro et sur laquelle Jodie Starling était présente. Par contre elle a volé le rapport sur le meurtre du père du Docteur Araide qui a été résolu par Kogoro Mouri. C'est l'indice qui a permis à Conan de déduire que le Docteur Araide est Vermouth.

 On apprend que le Docteur Araide va quitter le club de sport pour rejoindre la troupe de théâtre du lycée dont fait partie Ran.

 Les photographies de Jodie Starling concernant Ran et Conan ont des bords irréguliers, ce qui indique que ce sont des copies des photos que Vermouth possèdent chez elle. Jodie a également une photo du Docteur Araide prise lors de la réapparition de Shinichi pour la pièce de théâtre du lycée, ce qui exclut qu'elle soit Vermouth.

 Haibara n'ira pas en cours le jour où le Docteur Araide fit un examen de santé pour les élèves du primaire, Conan se demande si Haibara le soupçonne d'avoir de mauvaises intentions.

 Vermouth fit quelques erreurs en imitant le docteur Araide, un patient dira que celui-ci agit bizarrement, et Vermouth dira sous son déguisement qu'elle a envoyé sa grand-mère et sa bonne Hiraku dans une autre ville, à Aomori. Ce qui est étrange car le Docteur Araide déclara dans le tome 24 qu'il ne peut pas laisser ces deux personnes seules à cause de leurs maladresse.

Jodie découvre la vérité sur la famille Vineyard 

Vingt ans avant l'intrigue principale, le père de Jodie Starling enquêtait secrètement sur Vermouth pour le compte du FBI avant que celle-ci ne le tue. Mais elle se fait surprendre par sa fille - alors âgée de 8 ans - qui l'interroge sur son identité, ce à quoi elle répond: "A secret makes a woman, woman", Jodie n'oubliera jamais ses mots. Elle lui donne par la suite les lunettes de son père laissant ainsi par inadvertance ses empreintes digitales dessus car elle ne pensait pas que Jodie survivrait à l'incendie qu'elle provoqua (tuant par la même occasion sa mère et détruisant le dossier la concernant). Quand elle apprit que seuls deux corps d'adultes furent trouvés brûlés dans la maison, elle cherchera par la suite désespérément Jodie pour la tuer, en vain car celle-ci fut placée sous le programme de protection du FBI.

Jodie Starling assista aux funérailles de Sharon Vineyard auxquels assista Chris Vineyard qui prononça - en guise de réponse aux journalistes qui lui posaient des questions embarrassantes - la phrase "A secret makes a woman, woman", ce qui choqua Jodie qui n'avait jamais oublié que ce furent les mots de l'assassin de ses parents. Ainsi elle pense que Chris Vineyard pourrait être Vermouth, elle compare donc les empreintes laissées sur les lunettes avec celle de Chris, elles correspondent parfaitement. Cependant un doute persiste pour Jodie: Chris Vineyard ne peut être Vermouth car elle est âgée de 29 ans, elle avait donc neuf ans au moment du meurtre de son père, elle décide donc de comparer les empreintes avec celle de Sharon. Là aussi - à la grande surprise de Jodie - les empreintes correspondent parfaitement, ainsi elle découvre que Sharon et Chris Vineyard ne sont qu'une seule et même personne : Vermouth et que celle-ci n'a absolument pas vieilli en 20 années.

Conan mène l’enquête

Conan démasque Vermouth  

Bien que Conan sût qu'un membre de l'Organisation avait aidé Pisco à se procurer un alibi (elle lui donne un mouchoir violet) lors de son interrogatoire, il ne se doutait pas que cet agent était après lui et Haibara avant qu'Ai l'informe du fait qu'elle peut sentir la présence d'un agent de l'Organisation, ce qui se produisit lors d'un détournement de bus. Ainsi Conan a la preuve qu'un des leurs est à leurs poursuites, il suspecta d'abord Shuichi Akai à cause de son comportement suspect mais il n'eut pas de soupçons envers le Docteur Araide car celui-ci coopéra lorsqu'il utilisa son transformateur de voix devant lui.

Lorsque Takagi apprend à Conan que quelqu'un a volé les dossiers de Kogoro, celui-ci se demande qui est la cible de l'espion de l'Organisation, il pense qu'il peut s'agir d'Akai à cause de la proximité entre son apparition et le vol. Il se met également à soupçonner Jodie Starling et le Dr. Araide car ils étaient tous deux dans le bus dans lequel Haibara a senti la présence d'un agent des hommes en noirs, mais ignore les raisons du vol des dossiers et demande si c'est un piège de l'Organisation.

Conan se souvient que lors de sa confrontation avec Pisco, Chris Vineyard faisait partie des suspects du meurtre du député Nomoguchi ayant un mouchoir violet et qu'en dépit de sa célébrité - elle est une actrice américaine - celle-ci n'a fait aucune apparence publique depuis les événements. Ainsi Conan pense que celle-ci est un complice des hommes en noirs, il demande au professeur Agasa d'aller sur un site de fans consacré à Chris Vineyard et de s'informer sur sa vie, son passé et sur ses habitudes. Agasa découvre donc que son passé est très mystérieux et que celle-ci excelle dans l'art du déguisement, ainsi Conan pense que celle-ci peut se faire passer pour un de ses proches afin de l'espionner.

À ce point, Conan n'est pas certain des véritables allégeances de Jodie Starling, Tomoaki Araide et Shuichi Akai. Ran lui apprend qu'elle a vu Shuichi Akai à New York durant l'affaire "Golden Apple" et qu'elle sait qu'il travaille au sein du FBI, Conan se demande donc si le FBI enquête sur l'Organisation ou si le FBI a été infiltré par un complice des hommes en noir. Conan commence à prendre des précautions envers le Dr. Araide et Jodie en leur donnant des informations fausses afin qu'il ne sache que peu de choses sur Ai Haibara qui est sûrement leurs cibles. Cependant Tomaki et Jodie réussiront à aller voir Haibara chez le domicile du professeur car Conan n'a pas communiqué ses craintes à Agasa, Vermouth profitera de cette visite pour mettre des écouteurs car elle ne peut pas toucher à Haibara en présence de Jodie.

Ainsi Vermouth sait où se trouve sa cible et s’apprête à mettre son plan pour la tuer à exécution. Conan reçoit une invitation de Vermouth pour assister à une fête d'Halloween car elle cherche à l'éloigner des événements. Cependant Conan remarque qu'aucun dossier concernant une affaire dans laquelle Jodie était impliquée, par contre une affaire concernant le meurtre du père de Tomoaki a été volée. Conan comprend enfin les raisons du vol : Vermouth a besoin des dossiers pour témoigner au procès de la belle-mère du Docteur Araide et ainsi assurer sa couverture et le fait qu'elle a pris l'identité de Tomoaki Araide. Mais Shinichi demeure incertain quant aux véritables motivations de Jodie Starling avant qu'elle n'arrive prendre Haibara (qui est en réalité Conan déguisé) avant que ne vienne Vermouth, elle ment à Ai en lui disant que c'est le Docteur Araide qui l'envoie car sa voiture est cassée (alors que celui-ci avait téléphoné à Conan pour le chercher). Ainsi Conan comprend que Jodie a écouté leurs conversations et qu'elle cherche donc à protéger Haibara, ce qui est la preuve qu'elle est une ennemie de Vermouth, il lui demande donc de forcer Vermouth à dévoiler son déguisement et ainsi Jodie gagnera la confiance de Haibara (conan déguisé).

Conan raconte à Jodie le déroulement réel du meurtre du père de Tomoaki Araide (Yoshiteru), il a été tué par sa seconde femme : Yoko Araide.
Celle-ci mit en place un stratagème pour le tuer dans sa salle de bain. Elle coupa l'électricité et c'est quand le courant fut rétabli qu'eut lieu l'électrocution. Cependant, c'est la bonne de la maison qui provoqua indirectement et sans le savoir la mort de Yoshiteru Araide en appuyant sur la gâchette afin de rétablir le courant. Afin de protéger sa conscience, Kogoro Mouri, la police et Yoko décidèrent d'étouffer cet élément de l'affaire.
Le véritable Docteur Araide a également connaissance de cet aspect de l'affaire qui n'est pas indiqué sur le rapport du meurtre. Jodie interroge donc Vermouth à ce propos et celle-ci, ignorant que le meurtre a eu lieu de manière détournée, se trahit. 
Ainsi, Vermouth enleva son masque et se révèlera être le Docteur Araide.

Conan découvre la vérité sur la famille Vineyard 

Un an avant l'intrigue principale, Shinichi et Ran se rendirent à New-York afin d'assister à une célèbre pièce de théâtre. Vermouth se trouvait aussi sur les lieux, se déguisant en tueur en série afin d'attirer Shuichi Akai et ainsi avoir l'occasion de le tuer. Ensuite elle tua le meurtrier dont elle avait pris l'apparence, effaça toutes traces de sang et d'empreintes et fit passer sa mort pour un suicide. Lorsque Conan apprit que toutes les preuves avaient été effacées, il arriva à la déduction que cela ne correspondait pas au comportement d'une personne sur le point de se suicider. Sharon était la seule personne dans les environs qui était reconnue dans l'art du déguisement, ainsi Conan se mit à la suspecter.

Après que Vermouth se déguisa sous l'apparence du Dr. Araide, Conan déduisit par sa façon d'agir et son comportement que celle-ci essayait d'éviter d'impliquer Conan dans ses affaires et qu'elle ne visait qu'Haibara. Par exemple. Vermouth - sous l'identité du Dr. Araide - risqua sa vie pour protéger Conan lors du détournement de bus et l'aida dans une affaire avec l'inspecteur Sato et lui envoya une invitation à assister à une fête Halloween pour l'éloigner d'Haibara, elle ne cherche donc pas à le tuer.

Conan qui n'a son apparence d'enfant depuis moins d'un an n'a pas de raison apparente d’être protégé par Vermouth. Il en déduit donc qu'il a connu Vermouth lorsqu'il était Shinichi et la raison de sa protection doit être en rapport avec ce qu'il a fait lorsqu'il était encore un adolescent de 17 ans. Cependant Sharon Vineyard était la seule personne en rapport avec Vermouth avec qui il avait une connexion, et elle est censée être morte peu de temps après son passage à New York. La fille de Sharon, Chris Vineyard, n'a jamais rencontré Shinichi et ne s'entendait pas bien avec sa mère, elle ne semble donc pas avoir de raison suffisante pour protéger Conan. De plus elle n'est pas un ami de la famille comme sa mère Sharon et elle n'est donc pas en mesure de reconnaître Conan, mais Sharon étant la meilleure amie de Yukiko Kudo - la mère de Shinichi - elle a donc déjà vu celui-ci enfant.

Tous ces indices vont permettre à Conan d'arriver à la conclusion que Sharon Vineyard, Chris Vineyard et le tueur en série ne font qu'une seule et même personne : Vermouth, et que celle-ci éprouve de la gratitude envers Shinichi et Ran car ils lui ont sauvé la vie lorsque celle-ci - déguisée en tueur en série - était sur le point de faire une chute mortelle.

Spéculation

L’âge réel de Vermouth 

Le véritable âge de Vermouth est inconnu du fait de son histoire qui demeure largement mystérieuse. Lorsqu'elle tua la famille de Jodie, elle avait l'apparence d'une jeune femme, en prenant en compte l'âge qu'elle donna à son personnage de Chris Vineyard - 29 ans - et qui correspond à son physique, cela laisse penser qu'elle est au moins âgée de 50 ans si ce n'est plus.

De plus Vermouth semble fortement inspirée d'un personnage d'Arsène Lupin (série littéraire qu'Ayoama Gohso apprécie particulièrement) : La Comtesse de Cagliostro, âgée de quelque 106 ans mais en paraissant 30, elle serait une espionne, traîtresse, voleuse et meurtrière, qui aurait profité du secret de longue vie et de jeunesse de Cagliostro.

Cause de l'absence de vieillissement 

Vermouth a été la seule membre de l'Organisation à avoir compris que l'APTX 4869 a des effets rajeunissants, dont Conan et Haibara sont la parfaite démonstration. Alors que ses complices ne connaissent que l'effet mortel de cette drogue et donc n'envisage pas la possibilité que Sherry a pu rajeunir grâce au médicament qu'elle a fabriqué. Ainsi il est possible qu'elle ait pris un produit similaire à l'APTX 4869 et que cela causa l’arrêt de son vieillissement, de plus le surnom qu'elle donne à Conan est aussi le nom d'une drogue sur laquelle travaillaient les parents d'Ai: "Silver Bullet". Ce surnom pourrait donc faire référence aux effets de cette drogue qui sont similaires au rajeunissement qu'a subi Shinichi. De plus elle qualifie les recherches des parents d'Ai de "stupide", ce qui pourrait également expliquer que ce travail scientifique est à l'origine de la haine qu'elle entretient envers Haibara et ses parents. Le fait qu'elle soit la favorite du Boss pourrait s'expliquer par sa jeunesse constante et peu naturelle.

Relations

Amis

Yukiko Kudo 
Vermouth, en tant que Sharon Vineyard, devint la meilleure amie de Yukiko Kudo lorsqu'elle la rencontra lors de leçons de déguisement auprès de Toichi Kuroba environ 20 ans avant sa mort simulée. Yukiko n'avait bien sur aucune idée de la double vie de Sharon et de son travail auprès de l'Organisation et resta en contact avec elle pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs Sharon qui lui offrit des tickets pour assister à la représentation de la pièce de théâtre: "Golden Apple" à Broadway, Yukiko assista aux funérailles de Sharon. Plus tard, c'est avec grande tristesse qu'elle apprend que Sharon Vineyard et sa fille Chris ne forment qu'une seule personne: Vermouth qui est de plus une criminelle pour l'Organisation.

Shinichi Kudo 
Après que Shinichi aida Ran à sauver la vie de Vermouth à New York, celle-ci le surnomma "Cool Guy", elle lui donna un autre surnom lorsqu'il l’empêcha de tuer Haibara: "Silver Bullet" car elle pense qu'étant donné qu'il a été capable de toucher son cœur, il pourra également détruire l'Organisation. Elle protège Conan et ses proches dès qu'elle le peut - généralement lorsqu'il affronte les hommes en noir en signe de dette envers celui-ci. Elle ne dit pas à l'Organisation qu'Haibara et Conan ont rajeuni et ceci pour une raison inconnue car elle n'a aucune raison de protéger Haibara à qui elle voue une haine profonde.

Ran Mouri 
Sous son personnage de Sharon, Vermouth s'attrista du fait que sa vie avait été une série de malheurs et qu'elle n'a jamais eu d'ange gardien: . Cependant Ran lui sauva la vie et depuis ce jour elle la surnomma "Angel" et semble la considérer comme son ange gardien, elle éprouve une grande affection pour elle et ne peut lui faire du mal comme le prouve sa confrontation avec Haibara. Ran fit obstacle entre celle-ci et Vermouth qui fut incapable de tirer pour qu'elle s'écarte, elle dissuada également un complice, Calvados. de lui tirer dessus

Organisation des hommes en noir

Le Boss 

Vermouth est décrit comme étant la favorite du Boss, ce qui la rend intouchable, elle jouit d'ailleurs d'une grande liberté par rapport aux autres membres de l'Organisation. D'ailleurs le Boss ne sanctionne pas Vermouth lors de l'échec de sa mission pour tuer Sherry alors que celui-ci n'hésita pas à ordonner la mise à mort de Pisco malgré son long service auprès de celui-ci.

Gin 

Vermouth et Gin ont une liaison à caractère sexuel, ils ont également effectué conjointement des missions cependant Gin n'apprécie pas sa manie de le taquiner et cultiver le secret en ce qui concerne ses missions. Celui-ci ne semble pas avoir de quelconque sentiments envers elle puisqu'il la menace à plusieurs reprises avec un pic à glace ou une arme à feu lorsqu'il l'interroge sur ses supposés liens avec Kogoro Mouri. Il ne lui fait pas confiance en ce qui concerne sa mission secrète (il ignore qu'elle traque Sherry) et ordonne à Vodka de la tuer si les choses tournent mal et cela même si elle est la favorite du Boss. Cependant Vermouth ne craint pas Gin et profite de sa position avantageuse dans l'Organisation et auprès du Boss pour le taquiner lui et les autres agents.

Sherry 
Vermouth et Sherry se connaissaient alors que celle-ci était encore dans l'Organisation. Vermouth voue une haine profonde envers Sherry et sa famille, qualifiant les recherches de ses parents de "stupide", elle cherche également à la tuer à deux reprises allant jusqu'à employer du C4 pour la réduire en cendres. Cette haine peut s'expliquer par le fait que Gin semble avoir eu une relation intime avec Sherry, ou par le travail de Elena et Atsushi Miyano sur une drogue qui semble avoir un lien avec l'étrange jeunesse de Vermouth.

Calvados 
Calvados était amoureux de Vermouth et celle-ci utilisa ses sentiments pour le manipuler, elle eut recours à son aide dans sa mission pour tuer Sherry, mais il fut immobilisé par Shuichi Akai et se suicida pour ne pas se faire capturer par le FBI.

Chianti et Korn 
Chianti et Korn haïssent au plus haut point Vermouth, ils lui en veulent d'avoir utilisé les sentiments de Calvados afin de le manipuler et la tiennent pour responsable de sa mort. Chianti semble haïr Vermouth beaucoup plus que Korn et déclare même qu'elle la tuerait si elle n'était pas la favorite du Boss.

Pisco 

Vermouth semble avoir peu d'estime pour Pisco et se réjouit de sa mort malgré sa coopération avec celui-ci dans le meurtre du député Nogomuchi.

Bourbon 

Vermouth coopéra avec Bourbon dans l'élaboration d'un plan ayant pour but de vérifier si Akai Shuichi était vraiment mort, lorsque Bourbon repéra Sherry, elle l'aida à la capturer, elle semble bien s'entendre avec celui-ci.

Membres des forces de l'ordre

Jodie Starling 

Elle ne semble n'avoir aucun ressentiment envers Jodie Starling même si elle cherche à la tuer car elle est un agent du FBI et donc un ennemi. Jodie hait Vermouth car elle a tué ses deux parents et la considère comme une personne diabolique malgré sa gentillesse lorsqu'elle se déguisa en Dr. Araide, elle tient cette gentillesse comme une simple imitation de la personnalité du docteur et non comme un de ses traits de caractère.

Shuichi Akai 

Malgré le fait que Vermouth tenta à plusieurs reprises de tuer Shuichi Akai et inversement, ils ne semblent pas éprouver une quelconque haine l'un envers l'autre. Akai la surnomme "Rotten Apple" en référence à la laideur de son âme et Vermouth le surnomme "Silver Bullet" car elle pense qu'il pourra, tout comme Conan, détruire l'Organisation, c'est pour cette raison qu'elle tenta de le tuer.

Kir 

Elle suspecta Kir d’être un membre de la CIA infiltré dans l'Organisation mais ne parla à personne de ses soupçons.

Popularité 

Vermouth est un personnage très populaire parmi les lecteurs, elle fut régulièrement placée dans le top 10 des personnages les plus appréciés de Détective Conan:

 En honneur de la sortie du quinzième film de détective Conan, un vote fut organisé pour élire les 10 personnages les plus appréciés : Vermouth arriva à la sixième position.
 Pour célébrer la publication du , le Shonen Sunday organisa à nouveau un vote de popularité mais cette fois-ci sur la base de 91 personnages: Vermouth arriva à la huitième position.

Références 

Personnage de fiction créé en 1999
Personnage de fiction féminin
Personnage de Détective Conan
Personnage de fiction japonais